

Cinema 
Hansel e Gretel – film del 1987 diretto da Len Talan
Hansel e Gretel – film del 1990 diretto da Giovanni Simonelli
Hansel & Gretel – film del 2002 diretto da Gary J. Tunnicliffe
Hansel e Gretel – film del 2007 diretto da Yim Pil-sung
Hansel & Gretel - Cacciatori di streghe – film del 2013 diretto da Tommy Wirkola

Altro 
Hänsel e Gretel – fiaba tedesca riportata dai fratelli Grimm
Hänsel e Gretel – opera romantica in tre atti di Engelbert Humperdinck su libretto di Adelheid Wette
Hänsel e Gretel – personaggi del manga e anime Black Lagoon

Pagine correlate 
Hansel and Gretel